Ха́апала́мпинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Сортавальском муниципальном районе Республики Карелия Российской Федерации. 

Административный центр — посёлок Хаапалампи.

Общие сведения 
Территория Хаапалампинского сельского поселения граничит с территориями Сортавальского и Хелюльского городских поселений, Кааламского сельского поселения, а также с Финляндией.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 15 населённых пунктов:

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Хаапалампинского сельского поселения
 Карелия официальная
 Объекты культурного наследия на территории Хаапалампинского сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Сортавальского района